Pierre Berès (1913-2008), libraire et éditeur français
Pervenche Berès (1957-), sa fille, femme politique française